Il doppio del torneo di tennis Alan King Tennis Classic 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori John Alexander e Phil Dent che hanno battuto in finale Bob Carmichael e Cliff Drysdale 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (quarti di finale)
 Rod Laver /  John Newcombe (semifinali)

 Ross Case /  Geoff Masters (primo turno)
 Robert Lutz /  Stan Smith (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Alan King Tennis Classic 1975